Исрапилов — фамилия; имеет женскую форму Исрапилова.
 Исрапилов, Нариман Магомедович (род. 1988) — российский борец вольного стиля, Мастер спорта России международного класса.
 Исрапилов, Хункар-Паша Германович (1967—2000) — активный участник чеченского конфликта в 1990-е — 2000-е гг., полевой командир, один из руководителей террористического рейда на Кизляр.
_
 Исрапилова, Космина Мугутдиновна (1961—2022) — дагестанский поэт, писатель, публицист, журналист и общественный деятель.